

Cinema
The Bells – cortometraggio muto australiano del 1911 diretto da W.J. Lincoln
The Bells – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Oscar Apfel
The Bells – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da George Lessey
The Bells – film muto statunitense del 1918 diretto da Ernest C. Warde
The Bells – film muto britannico del 1923
The Bells – film muto statunitense del 1926 diretto da James Young
The Bells – film britannico del 1931 diretto da Harcourt Templeman e Oscar Friedrich Werndorff

Letteratura
The Bells – poesia di Edgar Allan Poe.

Musica
The Bells – album di Lou Reed.
The Bells – gruppo musicale canadese attivo negli anni 70.